Вылчи-Дол:

 Вылчи-Дол — город в Болгарии. Находится в Варненской области, входит в общину Вылчи-Дол. 
 Вылчи-Дол — община в Болгарии. Входит в состав Варненской области.